Ángel Gallardo puede referirse a:

 Ángel Gallardo (1867-1937), naturalista y ministro de relaciones exteriores de Argentina;
 Miguel Ángel Gallardo (1955-), autor de cómics español;
 Ángel Gallardo, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;
 Angel Gallardo, lago en el departamento Los Lagos en la provincia del Neuquén;
 Estación Ángel Gallardo, de la línea B del Subte de Buenos Aires;
 Avenida Ángel Gallardo, arteria vial de los barrios de Caballito y Villa Crespo, de la Ciudad de Buenos Aires; o
 Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo, museo provincial público de Rosario.